Esterer steht für

 Esterer (Unternehmen), Nutzfahrzeughersteller in Helsa
 Esterer WD, Maschinenbauunternehmen in Altötting

Orte:
 Esterer (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Esterer (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Esterer (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Esterer (Seeon-Seebruck), Ortsteil der Gemeinde Seeon-Seebruck, Landkreis Traunstein, Bayern

siehe auch:
 Rudolf Esterer (1879–1965), deutscher Architekt, Denkmalpfleger und Hochschullehrer